Erotyczne kroniki Zane () – amerykański serial erotyczny z elementami dramatu i komedii romantycznej emitowany w latach 2008–2010.

Światowa premiera serialu miała miejsce 11 października 2008 roku na amerykańskim kanale Cinemax. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 28 maja 2010 roku. W Polsce serial był nadawany na kanale Filmbox.

Obsada

Główni 
 Patrice Fisher jako Patience James
 Maya Gilbert jako doktor Lyric Stansfield-Cruz
 Johanna Quintero jako Maricruz Aguilar
 Laila Odom jako Ana Marie Hawkings
 Christina DeRosa jako Hannah „Eboni” Bendenhall (I seria)
 Amin Joseph jako Taariq
 Megan McCord Kim jako Jade (II seria)
 Liana Mendoza jako Trinity (II seria)
 Steve West jako Grayson (II seria)

Poboczni 
 Gichi Gamba jako Stephen Kerrigan
 Ezra „Buddha” Masters jako łowca

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2010